L'incendie du forum de Planoise est un incendie probablement d'origine criminelle qui eut lieu dans le quartier de Planoise à Besançon, le  lors des émeutes en France. Ce sinistre aura coûté la vie à un gardien d'immeuble et blessé grièvement deux étudiants étrangers.

Chronologie 

Le , les émeutes dans les banlieues françaises font rage aux quatre coins de l'hexagone, jusqu'au . En Franche-Comté, les émeutes sont particulièrement dures dans les grandes agglomérations, notamment à Montbéliard et sa banlieue ainsi qu'à Besançon dans les quartiers de Planoise, Montrapon-Fontaine-Écu et des Clairs-Soleils. Dans le quartier de Planoise, un événement particulièrement dramatique viendra mettre un terme aux violences urbaines : l'incendie du forum, dans le secteur de Cassin.

Dans la nuit du 2 au , trois voitures sont incendiées dans le hall d'immeuble du « Forum », dans le secteur de Cassin. L'épaisse fumée que dégagea la combustion s'engouffra rapidement dans la cage d'escalier et menaça directement la centaine d'étudiants logés dans le bâtiment, principalement des étrangers. Salah Gaham, le veilleur de nuit du bâtiment, craignant d'assister à un drame, décide de porter secours aux locataires et se saisit d'un extincteur pour affronter directement les flammes. Au bout de quelques minutes, le jeune homme s'effondre après avoir inhalé trop de fumée. Les pompiers le retrouvèrent inanimé au cœur du brasier et tentèrent alors de le sauver, mais il était déjà trop tard. Salah Gaham décéda durant la nuit du , à l'âge de 34 ans. Malgré l'intervention rapide des pompiers de Besançon et l'arrivée des renforts de la région durant la nuit, on dénombre un mort et plus de 14 blessés dont deux graves. Salah Gaham fut le premier mort des émeutes de 2005. Le , un homme de 60 ans a été interpellé dans le cadre de l'affaire, sans que des suites aient été données.

Bilan 

Le bilan de ce drame est très lourd : un mort (Salah Gaham) ainsi que deux blessés graves : une étudiante taïwanaise hospitalisée dans un état critique au service des grands brûlés à Lyon, qui a survécu, et une étudiante, prise de panique, qui avait sauté du  de l'édifice, et fut opérée par la suite à l'hôpital Jean-Minjoz avec succès. 

Plusieurs autres étudiants ont aussi été soignés pour des brûlures plus légères, mais restent cependant traumatisés par l'événement. On compte au total un mort et quatorze blessés.

Rapidement, l’Université et la Ville de Besançon ont mis en place une cellule de crise afin d’accompagner les étudiants choqués et de tenter de les reloger dans une résidence universitaire du CROUS à la Bouloie.

Réactions 

La presse régionale télévisée a sommairement parlé de l'incident en évoquant les dégâts de l'incendie, le nombre de blessés et de morts. La presse nationale n'a quant à elle jamais parlé de l'affaire, aussi bien dans les journaux que dans la presse nationale télévisée. Seul L'Est républicain a fait de cet événement ses gros titres.

Politiquement, seul le maire de la ville Jean-Louis Fousseret ainsi que quelques élus locaux ont décidé de traiter l'affaire avec fermeté. Peu après l'incident, un renforcement sans précédent des forces policières fut dépêché sur place. Une cellule de crise municipale eut lieu le même mois, révélant ainsi le bilan de ces émeutes.

Commémorations 
Le , à la suite de son acte héroïque, un square, situé devant le bâtiment du « Forum » a été inauguré. Il porte le nom de Salah Gaham et comporte deux plaques commémoratives dont une, retraçant sa vie et son courage durant cette catastrophe. La salle commune du Forum a également été appelée salle Salah Gaham.

Inscription sur la plaque commémorative
'' Né à Annaba, Algérie, le , Salah Gaham, agent municipal, est décédé tragiquement le , en se portant bravement au secours de jeunes étudiants, en péril dans leur résidence en flammes. Ce square est dédié à sa mémoire, à son courage, à sa jeunesse.

Les Planoisiens, choqués après ce drame, ont massivement répondu à l'appel pendant la commémoration de la place Salah Gaham, au moins 500 personnes étaient réunies lors de cet événement. Dans beaucoup d'associations, une information était dédiée à cette catastrophe, beaucoup exprimaient aussi le « ras le bol » général des habitants. Aujourd'hui encore, ce drame est dans toutes les mémoires des Planoisiens et des Bisontins.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Planoise
 Émeutes urbaines françaises

Forum de Planoise
Émeutes de 2005 dans les banlieues françaises
Histoire de Besançon
Planoise
Affaire criminelle à Besançon
Incendie en 2005